PPC är en förkortning med flera olika betydelser: 

 För Processorarkitekturen, se PowerPC
 För skyttegrenen PPC, se Precision pistol competition
 För operativsystemet PPC eller handdatorn med detsamma se Pocket PC
 För annonsmetoden, se Pay per click
 p.p.c., förkortning för pour prendre congé - för att ta avsked, används som anteckning på visitkort